Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1999 de l’Open d'Australie qui est disputé du 18 au . Ce tournoi de tennis est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Martina Hingis bat Amélie Mauresmo en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem et le  de sa carrière sur le circuit WTA.

Au , malgré 31 doubles fautes, Anna Kournikova bat Miho Saeki

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Monica Seles et Lindsay Davenport.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1999
Australie Simple dames
Tennis en Australie en 1999
Tennis en janvier 1999